Malta, država u Europi
 Malta (otok), najveći otok Republike Malte
 Malta (Drvenik), otočić u Drveničkom kanalu
 Malta (Novo Sarajevo, BiH), mjesna zajednica u Općini Novo Sarajevo